Alabama jelentheti a következőket:

 Alabama, egyike az USA államainak.
 Alabamák, amerikai őslakosok.
 Alabama nyelv, melyet az alabamák beszélnek.
 Alabama, country és rock együttes.
 Alabama, város az Amerikai Egyesült Államokban, New York államban
 Alabama, folyó
 Alabama Egyetem
 CSS Alabama, hadihajó
 USS Alabama, több hadihajó neve
 Alabama, Neil Young-dal
 Alabama, a CHN zenekar albuma
 Alabama (könyv)